Goergen ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys Goergen (1911–2005), deutscher katholischer Theologe, Geisteswissenschaftler, Hochschullehrer
 Edmond Goergen (1914–2000), luxemburgischer Maler und Widerstandskämpfer
 Frank Goergen (* 1968), luxemburgischer Fußballspieler
 Fritz Goergen (* 1941), deutsch-österreichischer Publizist
 Fritz-Aurel Goergen (1909–1986), deutscher Industrie-Manager

Siehe auch:
 Görgen
 Gergen